Ludwig Kuntz ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Kuntz (Maler) (1810–1876), deutscher Maler, Zeichner und Lithograf
 Ludwig Kuntz (Ökonom) (* 1964), deutscher Wirtschaftsmathematiker